Grupp 4 i kvalspelet till världsmästerskapet i fotboll 2010 var en kvalificeringsgrupp för VM 2010 i Sydafrika. Gruppen innehöll Tyskland, Ryssland, Finland, Wales, Azerbajdzjan och Liechtenstein.

Gruppen vanns av Tyskland, som kvalificerade sig till VM 2010. Tvåan Ryssland gick vidare till playoff-spelet, där de senare slogs ut av Slovenien.

Tabell 
{|
|-
| 

| 

|}

Resultat

Externa länkar

Kvalspelet till världsmästerskapet i fotboll 2010 (Uefa)